Marsilly kan syfta på:
 Marsilly, Charente-Maritime
 Marsilly, Moselle